Monte Monna – montagna della catena dei monti Ernici
 Monte Monna Casale – montagna dei monti della Meta
 Monte Monna – montagna della provincia di Salerno